Хо́лой — топоним в России:

 Холой — улус (село) в Кяхтинском районе Бурятии.
 Холой — река в Бурятии, правый приток Витима.
 Холой — река в Бурятии, впадает в Верхнее Белое озеро.